«Беспредел» — название нескольких фильмов:
 «Беспредел» — художественный фильм 1989 года, СССР.
 «Беспредел» — грузинский художественный фильм 2013 года режиссёра Арчила Кавтарадзе.
 Кинотрилогия Такэси Китано в жанре криминальной драмы: 
«Беспредел» — фильм 2010 года.
«Полный беспредел» — фильм 2012 года.
«Последний беспредел» — фильм 2017 года.